Robert Arthur "Bob" Moog (n. 23 mai 1934 – d. 21 august 2005), cel care a fondat firma Moog Music, a fost un pionier american în domeniul muzicii electronice, cel mai cunoscut pentru inventarea sintetizatorului Moog.

Note

Legături externe

 Bob Moog  — official website
 The Bob Moog Memorial Foundation for Electronic Music
 Robert Moog discography at Discogs
 
 Inventor of the Synthesizer Documentary ~ Moog at YouTube
 Moog Music — official website
 Moog Archives illustrated history of company and products
 MoogFest — festival celebrating Moog
 The Moog Taurus Bass Pedals, the Minimoog and the Moog Prodigy
 Pictures of Bob Moog
 Sound samples from the Moog Modular at BlueDistortion.com

Interviuri și articole

 Bob Moog RBMA lecture
 Bob Moog Interview at electronicmusic.com
 Article about Bob Moog on SynthMuseum.com
 Interview with Bob Moog on Amazing Sounds
 Article about Robert Moog's career on Salon.com
 Robert Moog interview in magazine New Scientist
 Radio interview  with Moog from 2004 on WNYC (RealAudio) (Moog portion begins 30 minutes into program.)
 Sweetwater Video Interview with Bob Moog discussing his design philosophy and future of synthesis, on Sweetwater.com
 Modulations, a film featuring interviews with Robert Moog On YouTube

Patente

 Descriptive list of Moog patents by J. Donald Tillman
  Electronic High-pass and Low-pass Filters Employing the Base-to-Emitter Resistance of Bipolar Transistors, issued October 1969
  Electronic music synthesizer, issued September 1977
  Phase shifting sound effects circuit, issued August 1978
  Amplifier with multifilter, issued September 1978
  Parametric adjustment circuit, issued August 1979
  Distortion sound effects circuit, issued December 1979
  Compressor-expander for a musical instrument, issued May 1980
  Monophonic touch sensitive keyboard, issued July 1980
  Frequency following circuit, issued July 1981
  Arrays of resistive elements for use in touch panels and for producing electric fields, issued October 1988

Obituaries

  /  in BBC News
   in Asheville Citizen-Times
  in Los Angeles Times
  in The New York Times (may require free registration to access)
  in The Economist
   in Mix magazine
  in The Times

Omagii

 Google's tribute to Robert Moog on his 78th Birth Anniversary in a Google Doodle
 Bob Moog Guestbook  at CaringBridge
 Switched On and Ready To Rumble from The New York Times
 A Tribute To Robert Moog — tribute album, entry on Discogs
 We Will Miss You, Bob Moog from BlueDistortion.com
 Tribute Video blog about Robert Moog  

Nașteri în 1934
Nașteri pe 23 mai
Decese în 2005
Decese pe 21 august
Inventatori americani
Absolvenți ai Universității Cornell